Neuhusbächli ist ein Gewässername im Kanton Zürich:
 Neuhusbächli (Chrummbächli), rechter Zufluss des Chrummbächlis (zum Zürichsee) in Richterswil, Bezirk Horgen
 Neuhusbächli (Jona), rechter Zufluss der Jona (zum Zürichsee) in Rüti, Bezirk Hinwil
 Neuhusbächli (Chlausbach), linker Zufluss des Chlausbachs (zum Feldbach, zum Zürichsee) bei Berlikon, Bezirk Hinwil (Bubikon)

Siehe auch:
 Neuhausbach